Аль-Абид — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аль-Абид, Мухаммед Али Бей (1867—1939) — сирийский политический деятель, президент Сирии.
 Аль-Абид, Назик (1898—1959) — первая арабская суфражистка и сирийский борец за национальную независимость.